Carnival of Sins Live — живий альбом американської групи Mötley Crüe, який був випущений 23 жовтня 2007 року.

Композиції 
 Shout at the Devil - 3:46	
 Too Fast for Love - 4:01	
 Ten Seconds to Love - 5:38	
 Red Hot - 3:25	
 On with the Show - 4:41	
 Too Young to Fall in Love - 3:54	
 Looks That Kill - 4:27	
 Louder Than Hell - 2:35	
 Live Wire - 6:36	
 Girls, Girls Girls - 4:39	
 Wild Side - 5:10
 Don't Go Away Mad (Just Go Away) - 5:10	
 Primal Scream - 5:07	
 Glitter - 2:31	
 Without You - 1:39	
 Home Sweet Home - 5:29	
 Dr. Feelgood - 5:43	
 Same Ol' Situation - 4:38	
 Sick Love Song - 4:17	
 If I Die Tomorrow - 4:28	
 Kickstart My Heart - 7:05	
 Helter Skelter - 3:24	
 Anarchy in the UK - 5:32

Джерела 
 Carnival of Sins Live  allmusic
 Carnival of Sins Live last.fm
 Carnival of Sins Live disc 2 last.fm

Альбоми Mötley Crüe